

Patronymie 

 Akshaye Khanna (1975-), un acteur indien.
 Paul Khanna (1973-), un acteur britannique.
 Rahul Khanna (1972-), un acteur indien.
 Rajesh Khanna (1942-2012), un acteur, producteur et politicien indien.
 Rani Khanna, une réalisatrice de documentaire franco-indienne.
 Twinkle Khanna (1974-), une actrice indienne.
 Vinod Khanna (1946-2017), un acteur et producteur indien.